Albert VII peut désigner :
 Albert VII de Mecklembourg-Güstrow (1488-1547), duc de Mecklembourg-Güstrow de 1503 à 1547 ;
 Albert VII de Schwarzbourg-Rudolstadt (1537-1605), comte de Schwarzbourg et fondateur de la ligne de Schwarzbourg-Rudolstadt, reçoit plus tard le titre de prince.